Колонија Параисо има више значења:

 Колонија Параисо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Параисо (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Параисо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику